LNN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Willoughby (Ohio) (Stati Uniti)